Kabbaj ist der Familienname folgender Personen:

 Omar Kabbaj (* 1942), marokkanischer Politiker, Berater des marokkanischen Königs Mohammed VI.
 Yasmine Kabbaj (* 2004), marokkanische Tennisspielerin